Rodley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Rodley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire